Аза () — село в восточной части Литвы, входит в состав Игналинского района.

География 
Село Аза находится в западной части Игналинского района в 7 км (по автодороге — 11 км) к западу от районного центра Игналина. Находится у дороги  Вильнюс — Швенчёнис — Зарасай. Ближайший населённый пункт — село Вайшнюнай.

Население 
По данным переписи 2011 года, население Азы составило 4 человека.

Примечания 

Населённые пункты Игналинского района